Název Blatno má více obcí:
 Blatno (okres Chomutov) – obec v okrese Chomutov
 Blatno (okres Louny) (Blatno u Jesenice) – obec v okrese Louny
 Blatno (Hlinsko) – část města Hlinsko v okrese Chrudim

Externí odkazy